Skratta & le är ett studioalbum från 1974 av det svenska dansbandet Wizex, och bandets debutalbum.

Låtlista

Sida 1

Sida 2

Referenser
Information på Discogs

Fotnoter 

Album av Wizex
Musikalbum 1974
Svenska debutalbum
Debutalbum 1974
Flerspråkiga musikalbum
Engelskspråkiga musikalbum
Svenskspråkiga musikalbum